Arm River (ou rivière Arm en français) est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Arm River, rivière tributaire de la Mersey River en Tasmanie

Arm River, rivière de la Saskatchewan
Arm River, circonscription provinciale de Saskatchewan
, municipalité rurale de Saskatchewan

Voir aussi
Arm River-Watrous, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
Regina—Arm River, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme